Англефо́р () — коммуна во Франции, расположенная в департаменте Эн региона Рона-Альпы.

Географическое положение 
Англефор лежит на высоте 251 м над уровнем моря, в 6 км к югу от Сеселя и в 24 к западу от города Анси. Деревня раскинулась в долине реки Рона на территории 29,26 км² между гор.

История 
Территория была заселена ещё во времена римлян. В XII веке здесь располагался приорат бенедиктинцев. В Средние века деревня являлась своеобразным небольшим государством.

Среди достопримечательностей коммуны замок Шато д’Англефор (XVIII век), развалины крепости Ла-Рошетт (XIII век), приходская церковь и руины приората XIV—XV вв., несколько домов зажиточных граждан.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 994 человека.

Экономика и промышленность 
Вплоть до XX века жители Англефора занимались преимущественно сельским хозяйством. И сегодня здесь выращивается виноград на склонах гор. Кроме того, есть несколько небольших фирм.

Деревня расположена на трассе D992, кроме того, это железнодорожная станция на отрезке Лион — Женева.

Ссылки 

Коммуны департамента Эн